Příjmení Atkins nosí více významných osobností:

 Al Atkins (* 1947) – britský heavy metalový zpěvák
 Anna Atkinsová (1799–1871) – anglická botanička a fotografka
 Henry Ernest Atkins (1872–1955) – britský šachový mistr
 Chet Atkins (1924–2001) – americký kytarista, hudební producent a skladatel
 Ivor Atkins (1869–1953) – velšský varhaník a skladatel
 Juan Atkins (* 1962) – americký electro hudebník a inovátor techno
 Oliver F. Atkins (1917–1977) – americký fotograf
 Peter Atkins (* 1940) – anglický chemik a profesor
 Ronnie Atkins (* 1964) – dánský hudebník
 Susan Atkinsová (1948–2009) – americká vražedkyně